Baureihe 170 steht für:
 Mercedes-Benz Baureihe 470
DB-Baureihe ET 170